Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Cali 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Alejandro Falla era il detentrice del titolo, ma si è ritirato durante il suo match di 1º turno.

João Souza ha battuto in finale Thiago Alves 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Santiago Giraldo (Secondo turno, ritiro a causa di un intervento per una peritonite)
 Alejandro Falla (Primo turno, ritiro)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Wayne Odesnik (quarti di finale)

  Thiago Alves (finale)
  Martín Alund (semifinali)
  Guido Pella (quarti di finale)
  João Souza (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2012